Erina peut désigner :
 un prénom féminin d'origine polynésienne.  ;
 un prénom féminin japonais qui peut s'écrire en hiragana (えりな) ou en kanji ; en kanji, il a diverses significations  :

Personnes célèbres 
 Erina Hashiguchi (橋口恵莉奈) est une actrice, chanteuse et idole japonaise.
 Erina Ikuta (生田衣梨奈) est une chanteuse et idole japonaise au sein du Hello! Project.
 Erina Mano (真野恵里菜) est une chanteuse, actrice et idole japonaise au sein du Hello! Project.

Dans les œuvres de fiction 
Erina Pendleton, personnage de JoJo's Bizarre Adventure.

Erina Nakiri, personnage du manga Food Wars!.

Erina Ogura, personnage du manga Kilari.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des prénoms
 Prénom composé japonais
 

Prénom féminin
Prénom japonais